Агва Калијенте има више значења:
 Агва Калијенте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Калијенте, Сан Хоакин (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Калијенте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Калијенте (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Калијенте (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Калијенте (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Калијенте (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Калијенте (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Калијенте (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Калијенте (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Калијенте (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Калијенте (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Калијенте (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Калијенте (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Калијенте (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте, Ранчос Нуевос (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте, Лос Ерворес (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Калијенте, Охо де Агва (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте, Ла Пиња (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте, Антигуо Балнеарио (Уандакарео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте, Сентро Рекреативо (Уандакарео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Калијенте (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Калијенте (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Калијенте (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Калијенте, Ел Анонито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Калијенте (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Калијенте (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Калијенте (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Калијенте (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Калијенте (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Калијенте (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Калијенте (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Калијенте (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Калијенте (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Калијенте (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Калијенте (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Калијенте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Калијенте (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте, Де Кариљо (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте, Елијас (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте, Оскар Пескеира (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте, Хуан Педро Кастиљо (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Калијенте (Апазапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Калијенте (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Калијенте (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Агва Калијенте (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику